Bender Should Not Be Allowed On TV () — шестой эпизод четвёртого сезона мультсериала «Футурама». Североамериканская премьера этого эпизода состоялась 3 августа 2003 года.

Содержание 
Кьюберт и Двайт мечтают сделать что-нибудь увиденное ими в телевизионных шоу. Кьюберта впечатляет День рождения Калькулона, показанный по ТВ, и он мечтает устроить себе такой же, но его смущает вопрос: существуют ли дни рождений у клонов? Профессор Фарнсворт отвечает на этот вопрос отрицательно, но предлагает устроить 13-й день рождения на следующей неделе — в тот день, когда он соскоблил клетки со своей спины для клонирования Кьюберта.

Тем временем приближается день рождения Двайта. Гермес решает объединить два праздника и отметить их в офисе, списав деньги на них как на «деловые расходы».

Между тем в шоу «Все мои детали» выходит из строя Антонио Калькулон-младший, и ему разыскивают замену. Бендер сообщает всем, что собирается пробоваться на эту роль. И его утверждают (не без помощи Фрая и Лилы).

Но Бендер с самого начала разочаровывается в своей роли: его персонаж по сценарию находится в коме. Он пытается импровизировать: начинает петь, танцевать и курить. Калькулон решает уволить Бендера, но робозамы (Execu-Bots) решают оставить робота в шоу, посчитав, что он принесет им прибыль. Бендер становится «звездой», не делая ничего нового, лишь куря, выпивая и воруя. Кьюберт, Двайт и даже маленький робот Малыш Тимми мгновенно начинают подражать новому кумиру. Обеспокоенные профессор и Гермес организовывают группу «Отцы Против Грубого Телевидения» («F.A.R.T.»). Трое мальчиков решают обокрасть Бендера, не решаясь начать курить или выпивать.

Кража сейфа из апартаментов «Robot Arms Apts.» удаётся, и трое маленьких друзей закатывают грандиозную вечеринку, но её прерывают отцы: профессор и Гермес. Первый с помощью «крутометра» (Cool-O-Meterа) вынуждает детей во всём признаться. Внезапно из сейфа, украденного детьми, появляется сам Бендер (который, по-видимому, там спал) и пытается выгородить себя, но чуть погодя он всё осознает и говорит, что его нельзя пускать на ТВ. Он вступает в «F.A.R.T.» и организовывает марш протеста в Голливуде. Он желает уволиться, но корпорация удерживает его силой. Профессор пытается решить конфликт с помощью оружия, но потом заявляет, что «основные виновники таких происшествий — родители, которые попросту не могут выключить ТВ».

В конце эпизода весь экипаж собирается у телевизора, чтобы отметить это важное открытие.

 Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала:

 Кьюберт Фарнсворт
 Двайт Конрад
 Донбот
 ЛаБарбара Конрад
 Малыш Тимми
 Калькулон
 Моник
 Линда
 Морбо
 Гипножаба
 Сэл
 Ужасный Студень
 Ужасный Студень-младший
 Блик
 Дебют: Антонио Калькулон-младший Дебют: Режиссёр Изобретения будущего 
 Cool-O-Meter — «крутометр» (измеритель «крутизны»).
 Execu-Bots''' — робозамы (роботы-заместители) или дословно «роботы — исполнительные продюсеры» («Executive Produsers Bots»).

 Интересные факты 

 Ссылки на культурные явления 
 В этом эпизоде присутствует сцена, в которой мамаша лупит ребёнка, восклицая: «No more hanging wires!» («Никаких больше висящих проволок!»), что является пародией на фильм «Самая любимая мамочка», в котором мама наказывает дочь, выкрикивая: «No more wire hangers!» («Никаких больше проволочных вешалок!»).
 «Крутометр» восклицает «Oh, yeah» голосом, похожим на голос Дюка Нюкема — крутого парня из одноименной серии видеоигр. Причем именно такое восклицание является одной из визитных карточек Дюка.
 Робот Макалей Калькон (Macaulay Culkon) является пародией на Маколея Калкина.
 Журнал «Playbot» является пародией на журнал «Playboy».

 Мелочи 
 Теглайн эпизода — прямое цитирование Бендера.
 Фрай читает комикс «Космомальчик в глубоком космосе». Его обложка идентична реальному комиксу «Monkey Sea, Monkey Doom!», опубликованному 22 ноября 2000 года.

 Ссылки на другие эпизоды 
 Гипножаба из серии «The Day the Earth Stood Stupid» теперь ведёт собственное телешоу «Все любят Гипножабу».
 В комнате, где проводится кастинг, висит плакат с Гарольдом Зойдом, появлявшемся в серии «That’s Lobstertainment!».
 На вечеринке появляются дети из приюта, в числе которых девочка с ухом на лбу, которую хотела удочерить Лила в серии «The Cyber House Rules».

 Ссылки 
 Bender Should Not Be Allowed on Television на Futurama wiki''
 

Серии «Футурамы»
Произведения о цензуре